Phi-Funktion kann folgende Funktionen bezeichnen:
 Die Eulersche Phi-Funktion
 die Phi-Funktion im Compilerbau, siehe Phi-Funktion (Compilerbau)